Miejscowości w USA:
 Boy River – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Boy River (ang. Boy River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass